Le pont de Bidwell Bar, peut désigner deux ponts situés à Oroville, en Californie, aux États-Unis :
 le pont de Bidwell Bar (1855), déplacé en 1966 en conservé pour des raisons historiques ;
 le pont de Bidwell Bar (1967), qui a remplacé le précédent.